Uricuri pode ser:

 Attalea phalerata
 Syagrus coronata